Der Begriff Aegi ist eine in Hannover gebräuchliche Kurzbezeichnung für:

 den Aegidientorplatz im Stadtbezirk Hannover-Mitte
 sowie auch für das Theater am Aegi, das sich am Aegidientorplatz befindet